Breesen bezeichnet

 Breesen, Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Breesen (Laage), Ortsteil der Stadt Laage, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Breesen (Lindholz), Ortsteil der Gemeinde Lindholz, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Breesen (Rambin), Ortsteil der Gemeinde Rambin, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Breesen (Roggendorf), Ortsteil der Gemeinde Roggendorf, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Breesen (Starkenberg), Ortsteil der Gemeinde Starkenberg, Altenburger Land, Thüringen
 Breesen (Südliches Anhalt), Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt

Siehe auch
 Groß Breesen
 Bresen